Anson kan syfta på:
 Avro Anson, brittiskt skol- och passagerarflygplan, i tjänst 1935–1968

Anson kan också syfta på följande platser:

Geografi

Italien 

 Anson (ort i Italien), Veneto, Provincia di Verona,

USA 

 Anson, Texas, countyhuvudort, Jones County, 
 Anson (ort i USA, Maine), Somerset County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar